Ироквој има више значења:
 Округ Ироквој (Илиноис)
 Ироквој (Јужна Дакота)
 Ироквој (Илиноис)